Теслер — еврейская фамилия, буквально «столяр». Известные носители:

 Теслер, Ларри (1945—2020) — американский информатик.
 Теслер, Лев Абрамович (1887—1961) — кларнетист и педагог, заслуженный артист РСФСР (1938).
 Теслер, Олег Семёнович (1938—1995) — советский и российский художник-карикатурист и иллюстратор.

См. также 
 Текслер
 Тесля
 Тышлер